Posso peut désigner :
 Posso, la commune rurale située dans le département de Boussou au Burkina Faso
 Posso, la commune rurale située dans le département de Titao au Burkina Faso

Homonymie de toponyme